Barmeyer ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Barmeyer (* 1967), deutscher Kommunikationswissenschaftler
 Heide Barmeyer (* 1940), deutsche Historikerin